Sison trifidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Burman och Dc. Sison trifidum ingår i släktet höstpersiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Höstpersiljor
trifidum